Джейсон Уинстон Джордж (; род. ) — американский телевизионный актёр и бывший фотомодель. Он начал свою карьеру с роли в дневной мыльной опере NBC «Любовь и тайны Сансет Бич» (1997—1999), прежде чем в 2000 году дебютировать в прайм-тайм, с ролью в недолго просуществовавшем сериале «Титаны». Наибольшей известности Джордж добился благодаря ролям в ситкоме UPN «Ив» (2003—2006) с Ив, и медицинской драме ABC «Анатомия страсти» (с 2010).

Жизнь и карьера 
Джордж родился в Верджиния-Бич и в 1994 году закончил Виргинский университет, а два года спустя Университет Темпл, где получил актёрское образование. В 1996 году он получил роль Майкла Борна в дневной мыльной опере Аарона Спеллинга «Любовь и тайны Сансет Бич», где снимался вплоть до её закрытия в конце 1999 года. В 1999 году он выдвигался на дневную премию «Эмми» за свою роль в мыльной опере.

Джордж появился в более сорока телевизионных шоу, начиная с конца 1990-х годов. Он снялся в ситкомах «Не в центре» (2001—2002) и «Ив» (2003—2006), а также имел регулярные роли в недолго просуществовавших сериалах «Титаны» (2000—2001), «Что насчет Брайана» (2006—2007) и «Элай Стоун» (2008—2009).

В 2009 году Шонда Раймс взяла его с свой пилот «Внутри коробки» для ABC, после неудачи которого Джордж получил второстепенную роль в сериале Раймс «Анатомия страсти». Также Раймс взяла его в свой сериал 2011 года «Без координат», который был закрыт после одного сезона. В 2013 году он снялся в сериале ABC «Любовницы», а после присоединился к сериалу канала Lifetime «Ведьмы Ист-Энда». В 2015 году, после пяти лет в периодическом статусе, Джордж был повышен до основного состава в сериале «Анатомия страсти».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Темпл